Куде́рский — фамилия. Известные носители:

 Кудерский, Афанасий Иович (1904—1966) — Герой Советского Союза.
 Кудерский, Леонид Александрович (род. 1927) — российский учёный-гидробиолог, заслуженный деятель науки РФ (2000).